SUU steht für:
 Southern Utah University

Suu steht für:
 Vo Suu (bl. 1968), Kameramann der NBC und im Vietnamkrieg Berichterstatter

suu steht für:
 Lampung (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialektcluster mit zwei Hauptdialekten in der Provinz Lampung, südliches Sumatra

Abkürzung